Dannii Minogue – cantautrice, attrice, personaggio televisivo e imprenditrice australiana
 Kenneth Minogue –  accademico e teorico politico australiano
 Kylie Minogue – cantante e attrice australiana
 Kylie Minogue – quinto album di Kylie Minogue